Baptysta — imię żeńskie pochodzenia greckiego, wywodzące się od wyrazu βαπτω (bapto) — "zanurzać". Nosiła je m.in. błogosławiona Baptysta Verano.
Ponadto występuje jako drugi człon w podwójnych imionach męskich, patrz Jan Chrzciciel.

Przypisy 

Żeńskie imiona greckie
Męskie imiona greckie